Суперкубок Нідерландів з футболу 1994  — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 серпня 1994 року між чемпіоном Нідерландів Аяксом та володарем кубка Нідерландів клубом Феєнорд.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1994
Нідерланди
1994 у нідерландському спорті
Серпень 1994